DVP puede referirse a:

 Deutsche Volkspartei,  antiguo partido político alemán de la República de Weimar.
 Deutsche Volkspolizei, el cuerpo de policía de la Alemania oriental.
 Don Valley Parkway, una autopista municipal de Toronto.
 DVP, cadena chilena de tiendas de materiales plásticos para construcción.